Bieg łączony mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Zawody zostały rozegrane 27 lutego 2021 roku. Tytułu bronił Norweg Sjur Røthe. Do udziału w zawodach zgłosiło się 76 biegaczy.

Wyniki

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021